Мидлбери има више значења:
 Мидлбери (Вермонт)
 Мидлбери (Индијана)